Babinga peut désigner :
 les Babinga (ou Binga), un peuple Pygmée ;
 Babinga, une ville du Soudan.